Garwin peut faire référence à :

Nom de personnes

Patronyme 

 Richard Garwin (né en 1928), un physicien américain.

Prénom 
 Garwin Sanford, un acteur canadien.

Toponyme 

 Garwin, une ville du comté de Tama, en Iowa

Autre 
 Garwin International, une société aux États-Unis et au Canada.